Gun kan syfta på:

 Gun – ett kvinnonamn
 Gun (mytologi) – en mytologisk hjälte i Kina
 Gun (vapen) – en grupp av kinesiska närstridsvapen
 Gun (titel) – en mongolisk titel
 Gun (datorspel) – ett TV-Spel

Se även
 Gunn – flera